Рессак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Рессак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн